Сан Фелипе Сегундо има више значења:

 Сан Фелипе Сегундо (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Фелипе Сегундо (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику